«Детройт Ред Уингз» () — американский профессиональный хоккейный клуб из города Детройта, штат Мичиган. Выступает в Атлантическом дивизионе Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда была основана в 1926 году и является одной из команд Оригинальной шестёрки. Домашние матчи проводит на «Литтл Сизарс-арене».

«Детройт» является самым успешным американским клубом НХЛ, выиграв одиннадцать раз главный трофей лиги — Кубок Стэнли, последний из которых был завоёван в 2008 году. Всего команда двадцать четыре раза участвовала в финалах Кубка Стэнли.

Статистика сезонов

Примечания 

ВГ — Всего голов по сумме двух матчей
1 Начиная с сезона 2005-2006 в каждой игре должен быть победитель, графа ПО включает также поражение в серии буллитов.
2 С сезона 1938/39 по 1966/67, в НХЛ отсутствовало деление по дивизионам.
3 С сезона 1974/75 по 1980/81, «Детройт» выступал в Дивизионе Норриса, Конференции Уэльса.
4 С сезона 1981/82 по 1992/93, «Детройт» выступал в Дивизионе Норриса, Конференции Кэмпбелла.
5 С сезона 1993/94 по 2012/13, «Детройт» выступал в Центральном дивизионе, Западной конференции.
6 Укороченный сезон из-за локаута.
7 С сезона 2013/14, «Детройт» выступает в Атлантическом дивизионе, Восточной конференции.
8 Регулярный чемпионат сезона 2019/20 не был доигран из-за пандемии коронавируса.
9 Укороченный сезон из-за пандемии коронавируса.

Ссылки 
Статистика сезонов «Детройт Ред Уингз» на hockeydb.com

 
Детройт Ред Уингз